Given se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bruce B. Given
 David Roger Given